El Turó de l'Escala és una muntanya de 1.278 metres que es troba a l'extrem sud-oriental del Pla de Busa, al municipi de Navès, comarca del Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Navès